Amerikai Egyesült Államok
San Rafael, település Arizona államban, Pima megyében
San Rafael, település Kalifornia államban, Marin megyében

San Rafael, település Új-Mexikóban, Cibola megyében

 Mexikó
San Rafael, község Veracruz államban
San Rafael, település Veracruz államban, az azonos nevű község központja
San Rafael, település México államban, Tlalmanalco községben
San Rafael, település Új-León államban, Galeana községben
San Rafael, település Chihuahua államban, Urique községben
San Rafael, település Querétaro államban, El Marqués községben
San Rafael, település Guerrero államban, Cochoapa el Grande községben
San Rafael, település Yucatán államban, Maxcanú községben

 Argentína
San Rafael, Mendoza tartomány San Rafael megyéjének azonos nevű székhelye

 Chile
San Rafael, község Talca tartományban